Raffaelli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Raffaelli (* 1969), italienischer Beachvolleyballspieler
 Cyril Raffaelli (* 1974), französischer Schauspieler, Kampfsportler und Stuntman
 Ferdinando Raffaelli (1899–1981), italienischer General der Squadra Aerea
 Giacomo Raffaelli (1753–1836), italienischer Mosaikkünstler
 Giuliano Raffaelli, italienischer Schauspieler
 Josip Raffaelli (1767–1843), kroatischer Komponist
 Rodolfo Raffaelli (* 1957), argentinischer Fußballspieler

Raffaëlli ist der Familienname folgender Personen: 
 Jean-François Raffaëlli (1850–1924), französischer Maler